Кунцевщина  — топоним:

Белоруссия 
 Кунцевщина — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Кунцевщина — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.
 Кунцевщина — деревня в Клецком районе Минской области.
 Кунцевщина — упразднённая деревня в Минском районе Минской области.
 Кунцевщина — микрорайон в составе Фрунзенского района города Минска
 Кунцевщина — станция Автозаводской линии Минского метрополитена
 Улица Кунцевщина — улица в западной части Минска, во Фрунзенском районе